L'attractivité est un terme pouvant qualifier :

 l'attractivité d'un territoire
 le principe d'attractivité, en musique